Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1983 — 21-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 2 марта 1983 года по 1 февраля 1984 года. Трофей впервые завоевал мексиканский клуб «Атланте».

Зональный этап

Северо- и Центральноамериканская зона

Первый раунд 

|}

  Атлетико Марте вышел во второй раунд автоматически после отказа  «Пунтаренас».

Второй раунд 

|}

Третий раунд

Карибская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд

Третий раунд

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

1983
1983 год в футболе
1984 год в футболе